Gruyère (dt. Greyerz) bezeichnet:
 einen Bezirk im Kanton Freiburg, siehe Greyerzbezirk
 die frühere Grafschaft Greyerz
 einen Hartkäse aus der Schweiz (Le Gruyère), siehe Greyerzer
 einen Hartkäse aus Frankreich, siehe Gruyère
 eine Ortschaft in der Gemeinde Argonay im Département Haute-Savoie, Frankreich

Gruyère ist der Familienname folgender Personen:
 Théodore-Charles Gruyère (1813–1885), französischer Bildhauer

Siehe auch:
 Gruyères
 Lac de la Gruyère, Stausee im Kanton Freiburg